Jack Miller (automobilismo), piloto de automobilismo dos Estados Unidos
 Jack Miller (motociclista), piloto de motociclismo da Austrália